A Copa das Nações Árabes de 2012 foi a nona edição da competição organizada pela UAFA, disputada na Arábia Saudita. O principal torneio de seleções do mundo árabe voltou a ser disputado sete anos após a edição de 2009, cancelada prematuramente, e dez anos após a última edição efetivamente realizada. 

Oito seleções foram divididas em dois grupos de quatro. As duas primeiras de cada chave avançaram para as semifinais.

Participantes

Negrito indica o campeão do ano.

Estádios

Fase de grupos

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Copa Árabe da FIFA
2012 no futebol